Премијер лига 2021/22. била је тридесета сезоне Премијер лиге, најјаче професионалне фудбалске лиге у Енглеској која је основана 1992. године, као и укупно 123. сезона одржавања енглеског фудбалског првенства за клубове. Сезона је почела 13. августа 2021, а завршила се 22. маја 2022. године.

Ово је била трећа сезона Премијер лиге у којој се користио систем ВАР. Навијачи су имали прилику да се у потпуности врате на трибине пошто су укинута ограничења из претходне сезоне која су настала као одговор на пандемију ковида 19.

Манчестер Сити је одбранио титулу шампиона будући да је и прошле сезоне био првак такмичења. Сити је тако по шести пут постао првак Премијер лиге и укупно осми пут је постао првак најпрестижнијег енглеског фудбалског лигашког такмичења. На тај начин је клуб осигурао своју четврту титулу у лиги у последњих пет сезона.

Тимови 
Двадесет екипа се такмичило у првенству — седаманест из претходне сезоне и три које су обезбедиле промоцију из Чемпионшипа. У виши ранг су ушли Норич Сити, Вотфорд (после њиховог једногодишњег одсуства у Премијершипу) и Брентфорд (после одсуства у највишем рангу у трајању од седамдесет и четири године). Уједно је ово била прва Брентфордова сезона у Премијер лиги. Заменили су Фулам, Вест Бромич албион (оба тима су испала пошто су једну годину провели у највишем рангу) и Шефилд јунајтед (испао је пошто је две године провео у највишем рангу).

Стадиони и градови учесника

Особље и опрема 

a. Пјер-Емерик Обамејанг је био капитен Арсенала до 14. децембра 2021. године када му је капитенска трака одузета као дисциплинска мера. Касније је  у току зиме напустио клуб. Александар Лаказет је фактички био капитен до фебруара када је званично именован за новог капитена клуба.
b. Трој Дини је био капитен Вотфорда на почетку сезоне, али је напустио клуб 30. августа. Иако клуб није званично именовао заменика капитена, Муса Сисоко је фактички био капитен.
c.  Предузећа Three и Hyundai обуставила су своја спонзорства са Челсијем као одговор на санкције које су уведене клубу и његовом власнику Роману Абрамовичу после почетка инвазије Русије на Украјину. Међутим, лого предузећа Three је остао на клупским дресовима до краја сезоне.

Промене на месту тренера

Табела

Резултати по колима

Лидери на табели по колима

Статистике

Најбољи стрелци

Хет-трикови

Напомене
4 Играч је постигао четири гола;(Д) — домаћин;(Г) — гост.

Признања

Месечна признања

Годишња признања

Референце

Спољашње везе 
 Званични веб-сајт

Премијер лига
Сезона 2021/22. у европском фудбалу